GH kan verwijzen naar:

Guitar Hero
groeihormoon
Motorradfabrik Gustav Heinz
GH (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
De afkorting van totale of gezamenlijke hardheid (zie Waterhardheid)